Санседо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Бьерсо. Занимает площадь 31,23 км². Население — 554 человека.

Географическое положение 

Муниципалитет расположен в около 350 км к юго-западу от Мадрида, 85 км западнее Леона. На территории муниципалитета расположены такие населенные пункты (данные о населении за 2010 год):
 Куэто: 159 человек,
 Осер: 110 человек,
 Санседо: 297 человек.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Леона